Minden ist der Name folgender Orte und Territorien:

Deutschland:
 Minden, Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen
 Minden (Sauer), Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Bistum Minden, ehemaliges katholisches Bistum
 Hochstift Minden, ehemaliges Fürstbistum
 Fürstentum Minden, ehemaliges preußisches Fürstentum
 Regierungsbezirk Minden, ehemaliger Regierungsbezirk
 Kreis Minden, ehemaliger Kreis
 nicht zu verwechseln mit der Stadt Münden für Hann. Münden in Niedersachsen

Australien:
 Minden (Queensland)
Kanada:
 Minden Hills
Malaysia:
 Minden oder Minden Heights, Stadtteil von Gelugor auf Penang und Campus der Universiti Sains Malaysia
USA:
 New Minden (Illinois)
 Minden (Iowa)
 Minden (Louisiana)
 Minden City (Michigan)
 Minden (Mississippi)
 Mindenmines (Missouri)
 Minden (Nebraska)
 Minden (Nevada)
 Minden (New York)
 Mindenville (New York)
 Minden (Texas)
 Minden (West Virginia)
 Minden Township (Minnesota)

Minden ist der Name folgender Schiffe:
 Minden (Schiff, 1985), deutscher Seenotrettungskreuzer
 HMS Minden, Linienschiff der Royal Navy
 Minden (Schiff, 1882), Eimerketten-Dampfbagger

Minden ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bertram von Minden (* 1440), Maler
 Georg Minden (1850–1928), deutscher Verwaltungsjurist und Vorsitzender der reformjüdischen Gemeinde von Berlin
 Gerhard von Minden († 1466), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

 Inka Loreen Minden (* 1976), deutsche Autorin
 Kuno von Minden († 1266), Bischof von Minden
 Lion van Minden (1880–1944), niederländischer Fechter
 Margarete von Minden († 1619), Tangermünder Patriziertochter
 Steven Minden (* 1990), luxemburgischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Zeche Minden
 Minden Day

Bedeutung in Fremdsprachen
 In der ungarischen Sprache bedeutet das Wort „minden“ übersetzt ins Deutsche „alles“.